Эта Змеи, η Змеи, Eta Serpentis, η Serpentis, сокращ. Eta Ser, η Ser — звезда в экваториальном созвездии Змея, принадлежащая к астеризму «Хвост змеи». Звезда имеет видимую звёздную величину +3.26m, и, согласно шкале Бортля, видна невооружённым глазом дяже на внутригородском небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos, известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается южнее 88° с. ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением полярных областей. Лучшее время наблюдения — июнь.

Само движение Эта Змеи показывает, что звезда движется со скоростью несколько медленнее скорости остальных звёзд относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость — , что составляет 10 % скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Сама звезда движется по небесной сфере на юго-восток со скоростью почти секунда в год.

Имя звезды 
Эта Змеи (латинизированный вариант ) является обозначением Байера, данным им звезде в 1603 году. Учитывая, что Эта Змеи (η — седьмая буква греческого алфавита) — звезда третьей величины является наиболее яркой на западной стороне созвездия и второй по яркости в созвездии, а Тета Змеи (θ — восьмая буква греческого алфавита) находится на вершине созвездия, Байер довольно чётко упорядочил, по крайней мере, некоторые из звёзд по положению, а не по яркости. У звезды также есть обозначение, данное Флемстидом — 58 Змеи () и обозначение, данное Гулдом — 34 G Стрельца ().

В  звезда относится к астеризму  (), что означает , и относится к астеризму, представляющему одиннадцать старых царств Китая, которые маркирует левую границу астеризма, состоящего из звёзд Дельта Геркулеса, Лямбда Геркулеса, Мю Геркулеса, Омикрон Геркулеса, 12 Геркулеса, Эта Змееносца, Дзета Орла, Эта Змеи, Тета Змеи, Ню Змееносца и Кси Змеи. Следовательно, Эта Змеи на китайском языке называется , ( — «Восьмая звезда левой стены небесного рынка» — , которая представляет область Дунхай.

Свойства звезды 
Эта Змеи — это оранжевый гигант спектрального класса -IV. По другой системе звезда, классифицируется как K2IIIabCN1, и суффиксная нотация указывает на незначительный избыток циана в спектре звезды-гиганта. Исчерпав запас водорода в своём ядре примерно 150 миллионов лет назад, звезда остыла и расширилась, сойдя с главной последовательности, а в её ядре уже заканчивается «горение» гелия. Через несколько десятков миллионов лет внутри звезды начнётся CNO-цикл с участием углерода и кислорода и звезда станет примерно в 25 раз ярче и тогда звезда станет настоящим красным гигантом. В настоящее время звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный оранжевый цвет звезды спектрального класса K.

Масса звезды равна . Судя по её массе и исходя из теории звёздной эволюции, Эта Змеи начала свою жизнь как бело-жёлтый карлик спектрального класса A, похожий на Фомальгаут несколько сотен миллионов лет назад.

Поскольку звезда находится недалеко, то радиус звезды сожжёт быть измерен непосредственно. и, действительно, в 1922 году была предпринята попытка измерить диаметр звезды напрямую. Тогда помучилось, что её угловой диаметр равен , а физический диаметр звезды был определён в , что весьма далеко от современного значения. Следующая попытка была произведена в 1967 году и тогда радиус был оценён в , что было, как мы знаем сегодня, также далеко от современного значения. Следующая попытка была в 1969 году и тогда угловой диаметр Эта Змеи был измерен , а физический диаметр звезды равен . И, наконец, последняя попытка была проведена в 1976 году и тогда радиус звезды был определён в , что весьма близко к современному значению, которое оценивается в  по результатам интерферометрических измерений углового диаметра.

Светимость звезды равна . Эта Змеи вращается со скоростью , то есть практически со скоростью солнечного вращения, что даёт период вращения звезды порядка 120 дней.

Звезда имеет поверхностную гравитацию  или , то есть практически в 17 раз меньше, чем на Солнце (), что по-видимому, может объясняться малой массой при большом диаметре звезды. Звезды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем и Эта Змеи имеет значение металличности более чем в 2,5 раза меньше, чем на Солнце: содержание железа в ней относительно водорода составляет 38 %.

Эта Змеи демонстрирует переменность: во время наблюдений яркость звезды меняется на несколько десятых величин, звезда испытывает солнцеподобные осцилляции с периодом 0,09 дня.

История изучения двойственности звезды 
Двойственность звезды открыл В. Я. Струве в 1835 году и звезда вошла в каталоги как STFB 8. Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды Эта Змеи нет спутников. Хотя рядом и находится компонент «B», звезда 11-й величины, которая просто лежит на линии прямой видимости на расстоянии, судя по параллаксу, . Эта Змеи проделала колоссальный путь в 140,5 секунд дуги в течение 175 лет, так что компонент B всего лишь далёкая звезда. Как таковая, она является прекрасным маркером, с помощью которого можно увидеть быстрое движение близкой к нам Эта Змеи A. Сама звезда Эта Змеи B известна под именем TYC 5102-71-1.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды Эта Змеи (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 15 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 2 белых карлика, которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение Эта Змеи

Змея (созвездие)
Объекты HD и HDE
Объекты HIP
Оптически-двойные звёзды